Arete bezeichnet:

 im Altgriechischen Tauglichkeit, Tüchtigkeit, im philosophischen Sprachgebrauch Tugend, siehe Arete
 eine Gestalt in der griechischen Mythologie, siehe Arete (Mythologie)
 die Gattin Dions von Syrakus, siehe Arete von Syrakus
 die griechische Philosophin Arete von Kyrene
 einen Asteroiden, siehe (197) Arete
 in der Glazialmorphologie einen durch Gletscher geformten schmalen Berggrat, siehe Arête
 den Hildesheimer Verlag Arete